Numele SOS se poate referi la:
 SOS — apel internațional radiotelegrafic;
 Sos — fel de mâncare;
 S.O.S. — episod al serialului de televiziune Lost, sezonul 2;
 SOS Ajutor pentru părinți:Ghid practic de rezolvare a problemelor comportamentale ale copiilor, carte scrisă de Lynn Clark, tradusă din limba engleză de Iulia Kirschner și Florian Kirschner 

Muzică
 S.O.S. — cântec al formației ABBA;
 SOS (cântec de Rihanna);
 SOS — album al formației Akcent;

Organizații din România

În acest context, termenul "SOS" are sensul de "strigăt de ajutor":
 SOS Medical http://www.sosmedical.ro/ — Organizație medicală având misiunea de a oferi servicii medicale complete, de calitate, într-un mediu primitor și eficient;
 SOS http://www.soscardio.ro/ — Organizație medicală având misiunea de a oferi servicii medicale in domeniul profilaxiei și tratamentului bolilor cardiovasculare;
 SOS Pronatura http://www.sos-pronatura.ro/  — Asociație nonguvernamentală nonprofit pentru ecologie;
 SOS Satele Copiilor http://www.sos-satelecopiilor.ro/ — Asociație nonguvernamentală nonprofit având scopul de a ajuta copiii din zonele defavorizate, în special din mediul rural;

Firme din România
 SOS Electronic http://www.soselectonic.ro/ — Firmă de distribuție și de service pentru o gamă largă de componente electronice din Europa Centrală.

Note